Moura kan som auktorsförkortning betyda:

 Luciano de A. Moura
 Rodrigo L. Moura
 Carlos Alberto Ferreira de Moura

Robotskapade auktorsförkortningar